Stiles se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 F. Gary Stiles
 Charles Wardell Stiles